Kupec může být:

 obchodník
 kupec Sámo – přízvisko a řemeslo pozdějšího vůdce kmenového svazu Slovanů (Sámovy říše)

příjmení
 Miloš Kupec (* 1955) – český hokejista
 Miroslav Kupec (* 1959) – český manažer

Externí odkazy